Vertice – punto di incontro nella geometria piana e nella geometria solida
 Vertice – elemento costitutivo di un grafo nella teoria dei grafi
 Vertice – incontro di alto livello tra persone a capo di stati, organismi o simili
 Vertice – testa degli animali in anatomia
 Vertice (o vertex) – in entomologia, parte apicale del capo degli insetti
 Vertice – uno dei punti craniometrici
 Vertice geodetico o topografico – vertice che va a formare una triangolazione o una poligonazione, individuati da segnali geodetici in geodesia